Bethonvilliers (Territoire de Belfort)
 Béthonvilliers (Eure-et-Loir)